Gerhard Beier ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Beier (Politiker) (1919–2005), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Gerhard Beier (Manager) (1920–2006), deutscher Manager
 Gerhard Beier (Unternehmer) (* 1926), deutscher Unternehmer
 Gerhard Beier (Historiker) (1937–2000), deutscher Historiker und Schriftsteller